Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2013 (met de officiële naam Malaysian Open, Kuala Lumpur 2013) werd gespeeld van 23 tot en met 29 september 2013. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

Het enkelspel werd gewonnen door João Sousa. Hij versloeg in de finale Julien Benneteau met 2-6, 7-5 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Eric Butorac en Raven Klaasen. Zij versloegen in de finale Pablo Cuevas en Horacio Zeballos met 6-2 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur